Термография (от  — «теплый» +  — «пишу») — совокупность методов регистрации и наблюдения теплового излучения, а также ряд методов копирования и создания изображения.

 Термография, термоскопия, тепловидение — научный способ получения термограммы — изображения в инфракрасных лучах, показывающего картину распределения температурных полей.
 Термография — способы фиксации изображения в инфракрасных лучах на термочувствительных материалах.
 Термография — способ размножения или копирования рукописных, печатных и других штриховых чёрно-белых оригиналов при помощи термочувствительных материалов.
 Термопечать — способ создания изображения на термочувствительных носителях путём воздействия на них с помощью нагревательных элементов или источников ИК-излучения (обычно светодиодов). Массово применяется в факсах, кассовых аппаратах, в билетных кассах на поезда пригородного сообщения и т. п.